Umbilicaria är ett släkte av lavar. Umbilicaria ingår i familjen Umbilicariaceae, ordningen Umbilicariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Umbilicaria